Mitchell megye (Új-Dél-Wales), Ausztrália
 Mitchell megye (Észak-Karolina), USA
 Mitchell megye (Georgia),  USA
 Mitchell megye (Iowa), USA
 Mitchell megye (Kansas),  USA
 Mitchell megye (Texas), USA